Bubach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Bubach, Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bubach am Forst, Ortsteil der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bubach an der Naab, Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bubach-Calmesweiler, Ortsteil der Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Bubach (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bubach (St. Wendel) (Bubach im Ostertal), Ortsteil der Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland

von Gewässern zur Isar im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern:
 Bubach, alter Namen des Asenbachs, rechter Zufluss der Isar in Dingolfing
 Bubach (Donau), linker Oberlauf bis nach Bachhausen eines rechten Zuflusses der Isar in Benkhausen, beide Gemeinde Mamming

von Personen:
 Bettina Bubach (* 1974), deutsche Juristin und Richterin am Bundesarbeitsgericht

Siehe auch:

 Buback
 Bubenbach